La Fille du désert (Miryam), film italien d'Enrico Guazzoni (1929 au cinéma)
 La Fille du désert (Colorado Territory), film américain de Raoul Walsh (1949 au cinéma)
 La Fille du désert (The Red Tent), mini-série américaine créée en 2014.